Epilog kan henvise til:
 Epilog – Afslutningstekst eller -tale ved skuespil, litteratur eller andre typer kunstværker
 Epilog (film fra 1992) – dansk dokumentarfilm fra 1992 instrueret af Sara Bro
 Epilog (film fra 1998) – dansk kortfilm fra 1998 instrueret af Tau Ulv Lenskjold

Se også 
 Epilogue – Dansk eksperimentalfilm fra 1991